Premijer liga (sponzorski HT Premijer liga) je najviši rang hrvatskog košarkaškog prvenstva za muškarce u sezoni 2018./19. u kojem sudjeluje dvanaest klubova. 
Prvak je postala zagrebačka "Cibona".

Sustav natjecanja 
 ligaški dio: 12 klubova igra dvokružnu ligu (22 kola), a osam najuspješnijih momčadi se plasira u doigravanje
 doigravanje: u njega ulazi prvih osam klubova iz ligaškog dijela, igra se kup sustavom i to četvrtzavršnica na dvije pobjede, poluzavršnica na tri pobjede, a završnica na četiri pobjede
 doigravanjem se dobiva prvak lige, a poredak ostalih klubova se određuje prema plasmanu iz ligaškog dijela

Sudionici 

 Vrijednosnice Osijek -  Osijek 
 Alkar - Sinj 
 Split - Split 
 Šibenik -  Šibenik
 Adria Oil Škrljevo - Škrljevo
 Gorica - Velika Gorica 
 Zabok - Zabok
 Zadar - Zadar
 Bosco - Zagreb 
 Cedevita - Zagreb
 Cibona - Zagreb
 Hermes Analitica - Zagreb

Ligaški dio

Ljestvica 
 -  plasirali se u doigravanje

Rezultatska križaljka  

<small> Ažurirano: 23. travnja 2019. </small>

 Doigravanje 

 - domaća utakmica za klub1 
 - gostujuća utakmica za klub1 
Ažurirano: 29. lipnja 2019. </small>

 Kvalifikacije za Premijer ligu  
Igrano u travnju 2019. godine (11.-plasirani klub Premijer lige i doprvak Prve lige), na dvije pobjede.

<small>
 - domaća utakmica za klub1 
 - gostujuća utakmica za klub1  Ažurirano: 29. lipnja 2019.  
Izvor: 

 Klubovi u međunarodnim natjecanjima 
 ULEB Eurocup
 Cedevita, Zagreb
 ABA liga
 Zadar, Zadar
 Cedevita, Zagreb
 Cibona, Zagreb 
 Druga ABA liga 
 Split, Split 
 Alpe Adria Cup
 Vrijednosnice Osijek, Osijek 
 Adria Oil Škrljevo, Škrljevo 
 Kvalifikacije za ABA ligu 
 Zadar, Zadar
 Superkup ABA lige 
 Zadar, Zadar
 Cedevita'', Zagreb

Unutarnje poveznice 
 Prva muška liga 2018./19. 
 Druga liga 2018./19. 
 Treća liga 2018./19. 
 Kup Krešimira Ćosića 2018./19. 
 ABA liga 2018./19. 
 Druga ABA liga 2018./19. 
 Kvalifikacije za ABA ligu 2019. 
 Superkup ABA lige 2018.

Vanjske poveznice 
 hks-cbf.hr 
 hks-cbf.hr, stranica lige 
 hks-cbf.hr/natjecanja/ht-premijer-liga 
 crosarka.com/premijer-liga 
 basketball.hr 
 eurobasket.com, Premijer liga

Izvori 
 
 hks-cbf.hr, ljestvica , pristupljeno 23. travnja 2019. 
 hks-cbf.hr/natjecanja/ht-premijer-liga, pristupljeno 23. travnja 2019.  
 sportnet.hr, Premijer liga 2018./19. - rezultati, pristupljeno 23. travnja 2019.  
 sportnet.hr, Premijer liga 2018./19. - ljestvice, pristupljeno 23. travnja 2019. 
 ksz-zagreb.hr, Premijer liga 2018./19., pristupljeno 23. travnja 2019.  
 scoresway.com, A-1 liga / Premijer liga 2018./19., pristupljeno 23. travnja 2019., 29. lipnja 2019.   
 eurobasket.com, Croatian Premijer Liga Games / Schedule (2018-2019), pristupljeno 23. travnja 2019., 29. lipnja 2019.  
 

2018-19 
m-1-Premijer